Naceradim Coja — personagem satírica medieval do 
 Naceradim de Tus — polímata persa do 
 Naceradim Mamude — emir de moçul do 
 Naceradim Alcáceri Maomé ibne Amade — sultão de Marrocos do , por vezes conhecido só como Naceradim